Název Pytlácký potok má více vodních toků:

 Pytlácký potok (přítok Brodečky) – pravostranný přítok Brodečky v okresech Vyškov a Prostějov
 Pytlácký potok (přítok Milevského potoka) – pravostranný přítok Milevského potoka v okrese Písek
 Pytlácký potok (přítok Svitavy) – levostranný přítok Svitavy v okresech Brno-venkov a Blansko